Ofori è il cognome di:
 David Ofori-Adjei (1949), fisico e ricercatore ghanese
 Kofi Asante Ofori-Atta, politico ghanese
 Nana Ofori-Twumasi (1990), calciatore inglese
 Nana Sir Ofori Atta I (1881-1943), re ghanese
 Peter Ofori-Quaye (1980), calciatore ghanese
 Prince Ofori (1988), calciatore benino-ghanese
 William Ofori Atta (1910-1988), avvocato e politico ghanese